Kukowo ist der Name folgender polnischer Orte:

 Kukowo, Ort im Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Kuckow, Kreis Stolp, Pommern
 Kukowo (Bargłów Kościelny), Ort im Powiat Augustowski, Woiwodschaft Podlachien
 Kukowo (Olecko), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Kukowen, 1938 bis 1945 Reinkental, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Kukowo (Skępe), Ort im Powiat Lipnowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, 1939 bis 1942 Kukow, 1942 bis 1945 Kuckucksheide, Kreis Leipe, Westpreußen